Port lotniczy Utman – lotnisko Egiptu, znajduje się w pobliżu miejscowości Utman.

Utman